— французская фирма 
 Вишняков, Николай Петрович (писатель)